Mejcher ist der Familienname von:

 Helmut Mejcher (* 1937), deutscher Historiker
 Nadija Mejcher (* 1982), ukrainische Sängerin, Schauspielerin und Fernsehmoderatorin